Ulrika Andersson kan syfta på flera personer:
För dokusåpavinnaren, se Ulrika Andersson (Big Brother)
För meteorologen, se Ulrika Elvgren